Ку́дринский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы у Садового кольца в Пресненском районе от Новинского бульвара и Кудринской площади до Малого Конюшковского переулка. Проходит вдоль южной границы сквера высотного здания на Кудринской площади.

История 
Название известно с XVIII века. Здесь ранее находилось село Кудрино по которому и были названы Кудринская площадь, улица (ныне Баррикадная улица) и переулок.

Здания и сооружения 
В переулке находится единственный дом:
 Дом 3Б, строение 2 — Инвестстрой.

См. также 
 Кудрино
 Жилой дом на Кудринской площади

Ссылки 
 Официальный сайт управы Пресненского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Кудринский пер.: учреждения и организации.
 Почтовые индексы по Кудринскому переулку.

Переулки Москвы